Feste ist

 ein alter Ausdruck für eine Burganlage, siehe Veste
 ein Festungstyp, der Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland entwickelt wurde, siehe Festung#Feste 
 im Bergbau der Teil einer Lagerstätte, der zur Stützung planmäßig stehen gelassen, also nicht abgebaut wird
 in der Bibelsprache das Firmament des Himmels
 im Aberglauben durch die Zauberkunst des Festmachens angeblich unverwundbar Gewordene, siehe Gefrorener
 der Name des Narren in Shakespeares Theaterstück Was ihr wollt
 eine ARD-Unterhaltungssendung: die Feste der Volksmusik

Feste ist der Familienname von:

 Shana Feste (* 1975), US-amerikanische Regisseurin

Siehe auch